Danmarksmesterskabet i håndbold for mænd 2011–12 var det 76. Danmarksmesterskab i håndbold for mænd afholdt af Dansk Håndbold Forbund.

Håndboldligaen

Grundspil 

I grundspillet spillede de 14 hold en dobbeltturnering alle-mod-alle. De otte bedst placerede hold gik videre til medaljeslutspillet. Holdene, der sluttede på 9.- til 13.-pladsen måtte spille kvalifikation til den efterfølgende sæson af ligaen, mens nr. 14 rykkede direkte ned i 1. division.

Slutspil 

De otte bedste hold fra grundspillet spillede i medaljeslutspillet. Holdene blev inddelt i to puljer med fire hold, der begge spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Holdene, der sluttede på første- eller andenpladsen i grundspillet, startede slutspillet med 2 point, mens holdene der sluttede på tredje- eller fjerdepladsen, startede med 1 point. De to bedst placerede hold i hver pulje kvalificerede sig til DM-semifinalerne.

Pulje 1

Pulje 2

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Ligakvalifikationsspillet 

I ligakvalifikationsspillet spillede nr. 9-13 fra Håndboldligaen og nr. 2-4 fra 1. division om fem pladser i Håndboldligaen 2012-13. De otte hold inddeltes i to puljer med fire hold i hver, som hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to puljevindere og de to -toere kvalificerede sig til Håndboldligaen 2012-13, mens de to treere spillede om den sidste plads i bedst af tre kampe.

Resultaterne betød at ligaholdene Mors-Thy Håndbold, Skanderborg Håndbold, SønderjyskE Håndbold og Nordsjælland Håndbold sikrede sig endnu en sæson i Håndboldligaen. Den sidste ledige plads i ligaen gik til TMS Ringsted, som dermed sikrede sig oprykning fra 1. division. Til gengæld måtte Skive fH, GOG Håndbold og Odder Håndbold tage til takke med at spille i 1. division i 2012-13.

Pulje 1

Pulje 2

Playoff-kamp

1. division 

Fjorten hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle i perioden 9. september 2011 – 25. marts 2012. Vinderen af divisionen, Ribe-Esbjerg HH, rykkede direkte op i Håndboldligaen, mens nr. 2-4 gik videre til ligakvalifikationsspillet, hvor de sammen med nr. 9-13 fra ligaen spillede om fem ledige pladser i Håndboldligaen 2012-13.

Sæsonen huskes desværre også for, at den 23-årige Ribe-Esbjerg-spiller Lars Olsen i udekampen mod Team Sydhavsøerne den 25. september 2011 faldt livløs om på banen 13 minutter før tid. Han blev uden held forsøgt genoplivet og kort tid efter erklæret død.

Den 10. april 2012 meddelte spillertruppen i Fredericia Håndbold, at den dagen efter ville begære klubben konkurs. Den 26. april modtog DHF besked om at skifteretten havde erklæret selskabet Fredericia Håndbold ApS konkurs. Det medførte at førsteholdet blev tvangsnedrykket fra 2. division, som holdet allerede var sikret nedrykning til, til Jyllandsserien.

Den 11. april meddelte bestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Elite-Håndbold A/S, selskabet bag HC Fyn, at selskabet gik i betalingsstandsning. Det betød, at de ansatte begærede selskabet konkurs, og den 16. maj erklærede Retten i Svendborg selskabet konkurs, hvilket betød at HC Fyns licens gik tilbage til moderklubben Faaborg HK, der blev tvangsnedrykket to rækker til 3. division, mens den anden moderklub, DHG, ligeledes blev tvangsnedrykket – fra 2. division til Fynsserien.

Op- og nedrykningsspil mellem 1. og 2. division

Indledende kampe 

Toerne fra de tre 2. divisionspuljer spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om to pladser i oprykningskampene mod hold fra 1. divison. De to bedst placerde hold, TM Tønder Håndbold og HIK, gik videre til oprykningkampene.

Oprykningskampe 

I oprykningskampene spillede de to hold, der var gået videre fra det indledende gruppespil, i to playoff-opgør mod holdene, der endte som nr. 10 eller 11 i 1. division.

Resultaterne medførte, at de to 1. divisionshold, Team Vesthimmerland og Stoholm Håndbold, sikrede sig endnu en sæson i 1. division.

2. division 

2. division bestod af tre puljer med tolv hold i hver, som hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De tre oprykningsberettigede puljevindere rykkede direkte op i 1. division, mens de tre toere gik videre til op- og nedrykningsspillet mellem 1. og 2. division.

Pulje 1

Pulje 2

Pulje 3 

 

I op- og nedrykningsspillet mellem 2. og 3. division, sikrede Rødovre HK og Tommerup HK sig endnu en sæson i 2. division, mens Mejdal GIK rykkede ned i 3. division. Fra 3. division rykkede følgende hold op i 2. division: De seks puljevindere Mors-Thy Håndbold 2, Randers HH, HK Give Fremad, Svendborg HK, Dianalund/Tersløse HK og IF Stadion samt Viborg HK 2 (efter oprykningsspil).

Kilder / eksterne henvisninger 
 Dansk Håndbold Forbund

Noter 

Håndbold i 2011
Håndbold i 2012
DM i håndbold (mænd)